Vining ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Vining (Iowa)
 Vining (Kansas)
 Vining (Minnesota)
 Vining (Oklahoma)
 Vining Hill (Massachusetts)

Vining ist der Name folgender Person:
 John M. Vining (1758–1802), US-amerikanischer Politiker

Vining bezeichnet folgende Unternehmen:
 Vining Tractor & Motor Manufacturing Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller